Rehlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Rehlinger (* 1976), deutsche Politikerin (SPD)
 Anna Rehlinger von Horgau (1505–1548), Ehefrau von Anton Fugger, siehe Anna Fugger
 Boris Rehlinger, französischer Comedian und Schauspieler 
 Konrad Rehlinger (1330–1380), deutscher Stadtpfleger
 Konrad Rehlinger der Ältere, deutscher Patrizier und Großkaufmann
 Ludwig A. Rehlinger (* 1927), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

Rehlinger steht für:
 Rehlinger, eine Augsburger Patrizierfamilie, siehe Rehlingen (Adelsgeschlecht)